ślad – jednostka miary powierzchni
 ślad – pojęcie z dziedziny algebry liniowej
 Ślad – album zespołu Kombii
 Ślad – singel zespołu Kombii
 Ślad – singel Juli
 Ślad – polski serial kryminalny Telewizji Polsat

Zobacz też